Веб или вэб ( — паутина) — интернет-пространство:

 Веб — система доступа к связанным между собой документам на различных компьютерах, подключённых к Интернету.
 Веб 1.0
 Веб 2.0
 Веб- — часть составных слов, относящихся к «всемирной паутине». .
 Доктор Веб — семейство антивирусов.
 WEB — система программирования, разработанная Дональдом Кнутом
 WorldWideWeb — первый веб-браузер

Примечания